Le sigle IIS peut signifier :
 Institut international de statistique, un institut indépendant de tout gouvernement ;
 inscription à l’inventaire supplémentaire, pour les monuments historiques en France ;
 Institut indien de statistiques ;
 Internet Information Services, le serveur web de Microsoft.

Voir aussi 
 IS (Integrated Interchip Sound), un standard d'interface électrique
 Groupe i2S (Innovative Imaging Solutions), un groupe international spécialisé dans les domaines de la vision numérique, de l’optronique et du traitement de l’image